Breedlove kan som auktorsförkortning betyda:

 Dennis Breedlove
 Denis E. Breedlove

Robotskapade auktorsförkortningar